Катериновский сельский совет () — входит в состав
Покровского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Катериновка.

История 
 1977 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 с. Катериновка 
 с. Заречное 
 с. Дрозды

Примечания